Юкка Невалайнен (народ. 21 квітня 1978 року, у Фінляндії) — барабанщик у фінському симфо-метал гурті Nightwish.
 Юкка Хентунен (народ. 3 травня 1974 р.) — фінський хокеїст, правий нападник. 
 Юкка Віландер (народ. 27 листопада 1962 р.) — фінський хокеїст, нападник. 
 Юкка Віртанен (народ. 15 липня 1959 р.) — фінський хокеїст.
 Юкка Таммі (народ. 10 квітня 1962 р.) — фінський хокеїст, воротар. 
 Юкка (Аризона) (Yucca) — невключена територія в окрузі Могаве, штат Аризона, США. 
 Юкка-Пекка Сеппо (народ. 22 січня 1968 р.) — фінський хокеїст, центральний нападник. 
 Юкка-Пекка Сарасте (народ. квітня 1956 р.) —  фінський диригент і скрипаль.

Див. також 
 Юка (Yucca) — рід вічнозелених рослин родини холодкових (Asparagaceae) підродини аґавових (Agavoideae).